Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die China Open 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizieren sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 16 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 29. und 30. September 2018 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 68 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Peking